Legiunea Armeană a fost una dintre unitățile militare formate din etnici armeni.

Imperiul Roman
Legiunea I Armeniaca (latină: Legio I Armeniaca), legiune romană creată cel mai probabil la jumătatea  secolului al III-lea.
Legiunea a II-a Armeniaca (latină: Legio a II-a Armeniaca), legiune romană creată în aceeași perioadă cu Legiunea I Armeniaca.

Istoria contemporană
Legiunea franco-armeană, unitate militară formată în timpul primului război mondial ca urmare a Acordului franco-armean din 1916 și pusă sub controlul ofițerilor francezi.
Armenische Legion, batalionul al 812-lea al Wehrmachtului în timpul celui de-al doilea război mondial. 

Legiuni